

Persone 
 Angelo Costanzi (1908 – 1944) – partigiano italiano
 Domenico Costanzi (1819 – 1898) – imprenditore italiano
 Giovanni Battista Costanzi (1704 – 1778)– compositore e violoncellista italiano
 Giulio Costanzi (1875 – 1965) – generale, ingegnere civile italiano
 Placido Costanzi (1702 – 1759) – pittore italiano
 Teodorico Moretti Costanzi (1912 – 1995) – filosofo e accademico italiano

Altro 
 Teatro Costanzi, altro nome del Teatro dell'Opera di Roma